Филиппуссис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Филиппуссис, Иоаннис (1874—1959) — католический прелат, афинский архиепископ.
 Филиппуссис, Марк (род. 1976) — австралийский теннисист.